Cimahpar (Bogor Utara), een plaats in Indonesië
Cimahpar (Kali Bunder), een plaats in Indonesië